Samoa-Konferenz bezeichnet:

 die Washingtoner Samoa-Konferenz 1887
 die Berliner Samoa-Konferenz 1889